

Geografia 
 Saint Lucia
 Laborie – villaggio sulla costa meridionale dell'isola
 Quartiere di Laborie – uno dei quartieri nei quali è divisa l'isola

Persone 
 Christian Laborie – scrittore francese
 Christophe Laborie – ex ciclista su strada francese
 Paule Laborie – poetessa e saggista francese